La Tentation du bien est la soixante-seizième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Synopsis 
Cet album (qui est le  de la série "Tif et Tondu") est la suite de l'album "Les Phalanges de Jeanne d'arc" (n37 de la série). C'est dans cet album que nous allons savoir ce qui va advenir de Antonin De Maldague et de ses deux détectives (Phil Harmonic et Paul Ennta) qui sont en train de voler la vedette à Tif et Tondu.

Personnages 

- Tif
- Tondu
- Antonin De Maldague
- Phil Harmonic
- Paul Ennta
- La nièce de Kabak alias Pierre De Manès
- Les Turandos
- Inspecteur Rambo
- Michal

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes  
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1989
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1989